«Путешествие на доисторическую планету» () — американский фантастический фильм 1965 года, перемонтированный из советского фильма 1961 года «Планета бурь». Лента находится в общественном достоянии в США.

О фильме 
В 1962 году в СССР вышел в прокат один из первых советских фантастических фильмов о космическом путешествии — «Планета бурь». Фильм был сделан с использованием уникальных технологий комбинированной съёмки, намного опережавших существовавшие в те времена зарубежные аналоги. На родине особой славы фильм не снискал, но был выкуплен 28 странами, в том числе и США, где был перемонтирован студией «Америкэн Интернешнэл» («Roger Corman Productions» Роджера Кормана) с изъятием ряда эпизодов и добавлением новых, и в таком виде выпущен в американский прокат под названием «Путешествие на доисторическую планету». Никаких упоминаний о том, что это кинопродукция из СССР, не было, а в титрах советским актёрам, оставшимся в кадре, были даны английские имена и фамилии<ref>Евгений Харитонов. «Космическая одиссея Павла Клушанцева»  на сайте fandom.ru</ref>.

Американские актёры Бэзил Рэтбоун и Фейт Домерг, которые снялись в новых сценах, сняли все своих эпизоды за полдня на съёмочной площадке фильма «Кровавая королева» (1966), в котором они в тот момент снимались.  

Премьера фильма состоялась в США 1 августа 1965 года, также фильм был показан в Испании 1 декабря 2003 года в рамках Международного кинофестиваля в Каталонии.

Получившаяся продукция пришлась по душе американскому зрителю, поэтому в 1968 году на экраны вышел фильм «Путешествие на планету доисторических женщин», который уже, в свою очередь, являлся незначительной переделкой «Путешествия на доисторическую планету».

В 2007 году фильм был показан по телевидению в составе шоу ужасов , позднее картина вышла на DVD.

 Сюжет 
2020 год. Луна давно освоена и обжита. К Венере стартуют три космических корабля: «Вега», «Сириус» и «Капелла». Работу экспедиции координирует профессор Хартман, находящийся на лунной станции № 7. По пути они теряют «Капеллу» — столкновение с астероидом, но оставшиеся корабли добираются до цели и выходят на орбиту Венеры. Марша остаëтся на «Веге» на орбите, а Керн, Шерман и робот Джон спускаются на космопланере на поверхность Венеры. Вскоре радиосвязь с ними пропадает и тогда на поверхность спускается «Сириус». Его экипаж, Брендан Локхарт, Андрэ Ферно и Ганс Вальтерс, отправляются на поиски пропавших товарищей. Оказывается, что планета не только вулканически очень активна, но на ней обитают доисторические чудовища (динозавры, птерозавры), а также обнаружены следы разумной жизни.

 В ролях 

 См. также 
 «Небо зовёт» — советский фантастический фильм 1959 года. Также был выкуплен в США и после незначительной переделки студией Роджера Кормана выпущен в прокат под названием «Битва за пределами Солнца».
 Список фильмов в общественном достоянии в США

 Примечания 

 Ссылки 
 Путешествие на доисторическую планету в Архиве Интернета для свободного просмотра и скачивания
 Рецензия на сайте badmovieplanet.com О фильме на сайте horror-movies.ru О фильме на сайте film.ru''
 Федоров А. В. Советская кинофантастика о войне и космосе: герменевтический анализ // Вопросы культурологии. 2011. № 11

Фантастические фильмы 1965 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы США 1965 года
Фантастические фильмы о космосе
Фильмы о Венере
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Фильмы American International Pictures
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом